Заречье — деревня в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в Алольскую волость.

География 
Деревня расположена в 11 км к северо-западу от районного центра города Пустошка, на автодороге на Опочку.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 35 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района